Jinn (2014), een film uit 2014 van regisseur Ajmal Zaheer Ahmad
 Jinn (2018), een film uit 2018 van regisseur Nijla Mumin
 Qui-Gon Jinn, een personage uit Star Wars
 Djinn, een islamitische demon

Zie ook 
 Djinn (doorverwijspagina)